Le tournoi de Stockholm 2010 s'est déroulé du 18 au  et a été joué sur surface dure en salle.

Faits marquants 
 Roger Federer remporte le tournoi en simple en battant Florian Mayer en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Eric Butorac et Jean-Julien Rojer s'imposent en finale face à Johan Brunström et Jarkko Nieminen. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Stockholm

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Stockholm
ATP 2010
Sport en Suède en 2010
Tennis en octobre 2010